Orthosias bezeichnet:

 Orthosias in Caria, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Orthosias in Phoenicia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche